Benson and Hedges Masters 1999 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 7-14 lutego 1999 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Walijczyk Mark Williams, który przegrał w pierwszej rundzie turnieju z Anglikiem Nigelem Bondem.

W turnieju zwyciężył John Higgins, który w finale pokonał Kena Doherty'ego 10-8.

Nagrody 
Zwycięzca: £155,000
II miejsce: £80,000

Półfinalista: £40,000
Ćwierćfinalista: £26,000
Ostatnia 16: £15,000
Runda dzikich kart: £9,000

Najwyższy break: £18,000 
Maksymalny break: złoto od firmy Benson and Hedges oraz samochód marki Honda

Łączna pula nagród:  £575,000

Runda dzikich kart

Drabinka turniejowa

Bibliografia 
 WWW Snooker

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1998/1999

1999 w sporcie
Masters